Мильн-Эдвардс () — французская фамилия.
 Мильн-Эдвардс, Альфонс (1835—1900) — французский зоолог, сын Анри Мильна-Эдвардса.
 Мильн-Эдвардс, Анри (1800—1885) — французский зоолог.